Речное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Речное — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Речное — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Речное — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Речное — село в Аулиекольском районе Костанайской области, ликвидировано в 2013 году.
 Речное — село в Узункольском районе Костанайской области.

 Речное — озеро в Узункольском районе Костанайской области Казахстана.

Россия 
 Речное — село в Харабалинском районе Астраханской области.
 Речное — посёлок в Суражском районе Брянской области.
 Речное — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Речное — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Речное — село в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Речное — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Речное — село в Дальнереченском районе Приморского края.
 Речное — село в Алексеевском районе Татарстана.
 Речное — проектное название платформы каменногорского направления Октябрьской железной дороги.

 Речное — озеро в Вытегорском районе Вологодской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Речное — село в Бахчисарайском районе.
 Речное — село в Советском районе.
 Речное — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Речное — посёлок в Запорожском районе Запорожской области.